Das Perwenstwo FNL 2015/16 war die 24. Spielzeit der zweithöchsten russischen Spielklasse im Fußball. Die Saison startete am 11. Juli 2015 und endete am 21. Mai 2016.

Modus 
Die Liga wurde auf 20 Mannschaften aufgestockt. Diese spielten an 38 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die beiden besten Vereine stiegen direkt in die Premjer-Liga 2016/17 auf, während der Dritte und Vierte über die Relegation aufsteigen konnte. Die letzten drei Teams stiegen in die Perwenstwo PFL ab.

Vor der Saison 
Spartak Naltschik und Rotor Wolgograd zogen aus finanziellen Gründen vor der Saison zurück. Alanija Wladikawkas wurde ausgeschlossen. Neftechimik Nischnekamsk, Saljut Belgorod und Anguscht Nasran waren aus der Perwestno FNL abgestiegen.

Torpedo Moskau war aus der Premjer-Liga abgestiegen und hatte aus finanziellen Gründen von einer Teilnahme an der Perwestno FNL abgesehen und spielte daher in dieser Saison in der Zone Mitte der Perwenstwo PFL.

Die sechs Plätze wurden von den fünf Zonensiegern ersetzt, sowie Zenit Sankt Petersburg II, der als einziger Zweitplatzierter der Perwestno PFL bereit war, an der Perwestno FNL teilzunehmen.

Teilnehmer

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 4. Tordifferenz – 5. geschossene Tore

Relegation 
Der Dritte und Vierte des Perwenstwo FNL spielten gegen den 13. und 14. der Premjer-Liga 2015/16 um die Qualifikation für die Premjer-Liga 2016/17.

|}
Tom Tomsk stieg in die Premjer-Liga auf.

Torschützenliste

Einzelnachweise 

2015 16
Fußballsaison 2015/16